Кантон Сен-Жюльен-ан-Женевуа () — один из 17 кантонов департамента Верхняя Савойя, региона Овернь — Рона — Альпы, Франция. INSEE код кантона — 7413. Он полностью находится в округе Сен-Жюльен-ан-Женевуа. Общая площадь кантона составляет 361,89 км², население — 53 752 человека.

История 
После присоединения территории Савойи к Франции в 1792 году, северная часть Савойского герцогства, соответствующая провинции Женевуа, сформировала новый кантон Вири в округе Каруж департамента Монблан с административным центром в коммуне Вири. В кантон входило 13 коммун: Бомон, Жюсси-э-Шабль, Шене-э-Динь-ан-Вуаш, Шеврие, Фейжер, Недан, Пресийи, Сен-Жюльен, Тэри-э-Лаконе, Валери, Вер, Вири-Авуси-э-Умийи, Вульбан-э-Бан, а население составляло 85 461 человек. После реформы 1800 года центр кантона переместился в Сен-Жюльен, сменили название кантона на Сен-Жюльен, и он был увеличен до 24 коммун. Кантон перешёл в департамент Леман.

В 1815 году, после возвращения в Сардинского королевства, состав кантона увеличили до 30 коммун. После аннексии территории Савойи Францией в 1860 году кантон вошёл в состав нового департамента Верхняя Савойя. В 1893 году коммуна Сен-Жюльен сменила название на Сен-Жюльен-ан-Женевуа, название кантона также было изменено.
 
По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Верхняя Савойя уменьшилось с 34 до 17. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. В состав кантона Сен-Жюльен-ан-Женевуа 22 марта 2015 года были добавлены коммуны кантонов Франи и Сесел, и общее количество коммун кантона увеличилось до 40 (с 17).

Население 
Согласно переписи 2012 года (считается население коммун, которые в 2015 году были включены в кантон) население Сен-Жюльен-ан-Женевуа составляло 53 752 человека, кантон самый населённый в департаменте. Из них 26,8 % были младше 20 лет, 11,7 % — старше 66. 29,8 % имеет высшее образование. Безработица — 8,2 %. Экономически активное население (старше 15 лет) — 20 874 человек.

Экономика 
Распределение населения по сферам занятости в кантоне: 1,2 % — сельскохозяйственные работники, 5,9 % — ремесленники, торговцы, руководители предприятий, 19,3 % — работники интеллектуальной сферы, 27,6 % — работники социальной сферы, 26,4 % — государственные служащие и 19,7 % — рабочие.

Коммуны кантона 
C 2015 года в кантон входят 40 коммун, административный центр находится в коммуне Сен-Жюльен-ан-Женевуа.

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Сен-Жюльен-ан-Женевуа баллотировались 4 пары кандидатов (явка составила 45,57 %). Во втором туре 29 марта, Виржини Дуби-Мюлер и Кристиан Монтёй были избраны с поддержкой 75,7 % на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 44,07 %.

Примечания 

Кантоны департамента Верхняя Савойя